L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
L'ogre de la terre battue Rafael Nadal est éliminé dès son entrée en lice au  par son compatriote Juan Carlos Ferrero à cause d'ampoules aux pieds liées à l'accumulation des matchs. Le  mondial comptait alors 103 victoires sur ses 105 derniers matchs sur terre battue.

Pour la  (en 4 participations) cette saison, Roger Federer ne parvient pas en finale d'un Masters Series.

Les spectateurs du samedi ont été un peu déçus. En effet, les deux demi-finales n'ont duré que 45 minutes du fait des abandons de Radek Štěpánek et Andy Roddick.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Stanislas Wawrinka. Il s'agit de son  et son  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  et  respectif.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2008) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Sport en Italie en 2008
Rome
Tennis en mai 2008